Ce'Nedra est un personnage de fiction tiré de La Belgariade. Elle est la princesse impériale de Tolnedrie, fille de Ran Borune XXIII de la Troisième dynastie Borune et de Ce'Vanne, une dryade. Ce'Nedra est aussi la Reine du Monde en tant qu'épouse de Belgarion, roi de Riva, le Tueur de Dieu, Roi des Rois du Ponant. Elle est aussi, si l'on peut dire la belle-sœur du général Varana, de la famille des Anadiles, fils adoptif de son père (se nommant par la suite Ran Borune XXIV).

Ce'nedra, comme tous les noms de dryades, s'écrit X'nedra comme le veut la tradition mais se prononce Ce'nedra (même si les dryades ne savent pas écrire, tous leurs noms commencent par un X qui se prononce Ce). Ne sachant pas que Garion était prédestiné à monter sur le trône de Riva (il ne le savait pas lui-même), elle refusa tout d'abord de se présenter à Riva comme le stipulaient les accords de Vo Mimbre. Mais sous les insistances de Dame Polgara elle fut obligée de s'y rendre. Elle eut un fils (Geran) et une fille (Beldaran) avec Garion. Bien que Geran soit son seul fils, il est fait mention d'éventuelles filles plus nombreuses.

Dans les prophéties telles que le Codex Mrin ou le Codex Darin dans la Belgariade, elle est représentée comme « la Reine du Monde ». C'est elle qui prendra la tête de l'Armée du Ponant dans la grande bataille de Thull Mardu.

Malgré sa petite taille, typique des membres de la maison Borune en raison de la présence de sang de dryade dans leur lignée, elle a un solide caractère et une certaine tendance a élever, très fort, la voix lorsqu'elle a une prise de bec avec quelqu'un, que ce soit avec son père, son mari ou son fils, malgré l'immense affection qu'elle leur porte. Elle est de plus très douée pour les affaires, et particulièrement attirée par l'or, un effet de son éducation tolnedraine où le profit et les manières d'accroître ses richesses sont considérées comme des actes de fois. Peu avant le départ de Belgarion pour Cthol Mishrak, elle reçoit de lui en cadeau de mariage un médaillon d'argent figurant un arbre, qui appartenait autrefois à l'ancêtre de Garion, Beldaran. Ce médaillon lui permet d'espionner les gens en les entendant de très loin, et ce quels que soient les obstacles entre elle et la personne écoutée. Les porteurs des médaillons des disciples d'Aldur peuvent également utiliser leurs médaillons pour lui parler ainsi malgré les grandes distance les séparant, ce que ferra Belgarath alors qu'elle se trouvait sur l'Île des Vents et lui au Gar Og Nadrak. Le médaillon a cependant la particularité de ne pas pouvoir s'enlever, ce qui provoquera une prise de bec entre elle et Garion lorsqu'il le lui remettra.

Personnage de David Eddings